Honecker ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Honecker (1893–1972), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer und KPD-Aktivist 
 Dieter Honecker (1930–2012), saarländischer Fußballspieler
 Erich Honecker (1912–1994), Politiker und Staatsratsvorsitzender der DDR
 Kurt Honecker (1908–1991/1992), deutscher Chirurg 
 Margot Honecker (1927–2016), Ministerin für Volksbildung der DDR, Ehefrau Erich Honeckers
 
 Martina Honecker (* 1980), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Honegger